Alta Vista est une expression espagnole signifiant « vue d'en haut ».

Toponyme 
Alta Vista ou une de ses variantes peut désigner :

 Alta Vista, quartier de la ville d'Ottawa au Canada ;

 Alta Vista, ville du comté de Chickasaw en Iowa ;
 Alta Vista, ville du comté de Wabaunsee au Kansas ;
 Altavista, ville de Virginie ;
 Alta Vista, quartier de San Diego.

Voir aussi 
 AltaVista, ancien moteur de recherche appartenant à Yahoo!